Шонха — вьетнамский топоним:
 Шонха () — уезд в провинции Куангнгай.
 Шонха () — община в уезде Шонха, провинция Куангнгай.
 Шонха () — община в уезде Шонхоа, провинция Фуйен.